Die Miami Open 2023 sind ein Damen-Tennisturnier in Miami Gardens. Das Hartplatzturnier der Kategorie WTA 1000 ist Teil der WTA Tour 2023 und findet vom 22. März bis 2. April 2023 am und im Hard Rock Stadium statt.

Titelverteidigerinnen sind Iga Świątek im Einzel sowie die Paarung Laura Siegemund/Wera Swonarjowa im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Miami Open 2023 findet vom 19. bis 21. März 2023 statt. Ausgespielt werden zwölf Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Ergebnisse

Weblinks 

 
 

WTA Tour 2023